Le traité de paix et d'amitié peut désigner :
 le traité de paix et d'amitié entre les États-Unis et la régence d'Alger le  ;
 le Traité de paix et d'amitié entre l'Inde et le Népal signé le  ;
 le Traité de paix et d'amitié entre le Japon et la république populaire de Chine signé le  ;
 le Traité de Paix et d'Amitié entre l'Argentine et le Chili de 1984 le .
 le traité de Tripoli conclu entre les États-Unis et le Bey et les sujets de Tripoli de Barbarie le  ;